al-Iriani (arabisch الإرياني), gelegentlich auch als Eryani, Iryani oder Iriyani transkribiert, ist der Familienname mehrerer jemenitischer Politiker, die ihre Wurzeln in der nordjemenitischen Irian-Region (Iryan) haben

Abdul Karim al-Iryani (* 1934), zunächst 1980–1983 Premierminister, dann 1984–1990 Außenminister der Jemenitischen Arabischen Republik (Nordjemen) und 1990–1998 Außenminister der mit Südjemen vereinigten Republik Jemen
Abdul Rahman al-Iriani (1910–1998), zunächst Premierminister, dann 1967–1974 Präsident der Jemenitischen Arabischen Republik (Nordjemen)
Abdullah Iriani († 1966), Minister für Gemeindeverwaltung der Jemenitischen Arabischen Republik (Nordjemen)
Muhammad Abdullah al-Iryani (* 1942), nordjemenitischer Militär und Diplomat
Muhammad Lutf al-Iryani (?), jemenitischer Botschafter in Deutschland (bis 2011)